Goeldi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emílio Augusto Goeldi
 Emil August Goeldi